La Serie A2 2021-2022 è il torneo di secondo livello del campionato italiano di hockey su pista per la stagione 2021-2022. La competizione è iniziata il 23 ottobre 2021 e si è conclusa il 4 giugno 2022.

A vincere il torneo è stato il .

Il CGC Viareggio ed il Montecchio Precalcino, finalista dei play-off promozione, sono stati promossi in Serie A1 2022-2023.

Stagione

Formula 
Le 20 squadre partecipanti sono state divise in due gironi (il girone A  composto da 11 club e il girone B da 9) che si sono svolti con la formula del girone all'italiana con gare di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare le prime otto classificate dei due gironi si sono qualificate per i play-off promozione. La vincitrice dei play-off e la squadra finalista sono state promosse in Serie A1 la stagione successiva.

Prima fase

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Squadra ammessa ai play-off promozione.
      Retrocesse in Serie B 2022-2023.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Squadra ammessa ai play-off promozione.
      Retrocesse in Serie B 2022-2023.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale è stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 punti negli scontri diretti;
 differenza reti negli scontri diretti;
 differenza reti generale;
 reti realizzate in generale;
 sorteggio.

Risultati

Play-off promozione

Tabellone

Finale

Coppa Italia di serie A2 
La Coppa Italia di serie A2 fu disputata tra la squadra prima classificata del girone A e del girone B al termine dei gironi di andata.

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del campionato italiano di hockey su pista di secondo livello
Tornei per club di hockey su pista nel 2021
Tornei per club di hockey su pista nel 2022